Flint har flere betydninger:
 Flint – en hård type sten.
 Flint, Michigan – en by i den amerikanske delstat Michigan.
 Flint, Texas – en by i den amerikanske delstat Texas.
 Flint, Wales – en by i Wales i England.